En Pologne, Popówek peut désigner :

 Popówek, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Popówek, un village dans la voïvodie de Mazovie.